Ел Чалавите има више значења:

 Ел Чалавите (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чалавите (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чалавите (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чалавите (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чалавите (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чалавите (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чалавите (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чалавите (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику